Список персонажей серии видеоигр Animal Crossing, разрабатываемых и издаваемых Nintendo. Представленный список включает в себя как часть обычных персонажей, которые потенциально могут поселится в деревне игрока (полный список включает в себя более 400 персонажей), так и специальных персонажей, которые выполняют ту или иную функцию в игре.

Персонажи

Дебют в Animal Crossing 
Лес Животных  - видеоигра - симулятор жизни, выпущенная эксклюзивно в Японии 14 апреля 2001 года для консоли Nintendo 64. Усовершенствованная версия игры под названием Dōbutsu no Mori+ (), которая была локализована во всем мире как Animal Crossing вышла на Nintendo Gamecube в этом же году. В игре дебютируют знаковые для серии персонажи, такие как бизнесмен Том Нук, музыкант-путешественник К.К. Слайдер и Мистер Ресетти, который устраивает обструкцию игроку, забывшему сохранить игровой процесс.

Дебют в Animal Crossing: Wild World 
Animal Crossing: Wild World выпущена на Nintendo DS в 2005 году.

Дебют в Animal Crossing: City Folk 
Animal Crossing: City Folk выпущена на Wii в 2008 году.

Дебют в Animal Crossing: New Leaf 
Animal Crossing: New Leaf выпущена на Nintendo 3DS в 2012 году. В игре представлена Изабель, секретарь местной ратуши, которая была признана фаворитом среди фанатов и талисманом серии Animal Crossing. Дополнительный контент и персонажи были добавлены в игру в виде дополнения Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo, выпущенного в конце 2016 года.

Дебют в Animal Crossing: New Horizons 
Animal Crossing: New Horizonsd выпущена на Nintendo Switch 20 марта 2020 года.Некоторые персонажи, представленные в предыдущих играх серии, не присутствовали в игре при запуске, но были добавлены впоследствии посредством бесплатных обновлений.

Дебют в спин-офф играх и аниме 
Было выпущено несколько спин-офф игр серии Animal Crossing и аниме по ней, в которых есть свои оригинальные персонажи.

Представлены по играм

См. также 
 Изабель
 Мистер Ресетти
 Том Нук
 К.К. Слайдер

Заметки

Примечания 

Animal Crossing
Animal Crossing